Александра Александровна Корнюхина () — бригадир почтальонов Челябинского почтамта Министерства связи СССР. Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Александра Александровна Корнюхина родилась 1 сентября 1934 года в крестьянской семье в деревне Егорино Мокрушинского сельсовета Мишкинского района Челябинской области, ныне деревня входит в Шаламовский сельсовет Мишкинского района Курганской области. Русская. В семье было пять детей.

В 15 лет переехала в Челябинск, была прислугой у главного врача Израиля Моисеевича Матовского, ухаживала за его мамой. Поступила в школу рабочей молодежи.

В 1949 году устроилась на работу в отделение почты № 7 в Тракторозаводском районе города Челябинска. В 1951 году была назначена бригадиром молодёжной бригады почтальонов.

Внесла несколько рационализаторских предложений, в результате которых на почтовом отделении, где она была бригадиром, улучшилось обслуживание клиентов. Предложила принимать на работу учащуюся и неработающую молодёжь на неполный рабочий день, чтобы доставлять ранним утром почту и периодическую печать подписчикам. Также предложила размещать почтовые ящики на нижней лестничной клетке жилых домов, что значительно облегчило труд почтальона по разноске почты. В результате её предложений на почтовом отделении был досрочно выполнен производственный план, а передовой опыт бригады Александры Корнюхиной был использован повсеместно в почтовых отделениях СССР. Доставочной службе 7-го отделения связи было присвоено звание «Лучшая служба города». Её бригаде первой в Челябинске присвоено звание «Бригада коммунистического труда».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1977—1998 годах работала заместителем начальника почтового отделения № 80 в городе Челябинск.

В течение 16 созывов была депутатом районного и Челябинского городского Советов депутатов трудящихся (с 1977 года — Совета народных депутатов), член областных комитетов защиты мира и профсоюза работников связи, профкома Челябинского почтамта.

В 1989 году вышла на пенсию.

С 2008 года — на заслуженном отдыхе. Продолжает активно заниматься общественной деятельностью: проводит экскурсии в музее почтовой связи города Челябинска. Проживает в Челябинске.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года
 Орден Ленина № 422230
 Медаль «Серп и Молот» № 16338
 Орден Трудового Красного Знамени, 4 мая 1971 года
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Серебряная медаль ВДНХ СССР, 1979 год
 Российский знак отличия «Трудовая доблесть России», 2007 год
 В её трудовой книжке 89 записей о поощрениях и благодарностях.

Семья 
Александра Александровна была замужем, муж работал на ЧТЗ, вдова. В семье двое детей: старшая дочь — бухгалтер, младшая дочь — химик.

Примечания

Источники 
 
 Знаменосцы пятилетки. Александра Александровна Корнюхина, Герой Социалистического Труда, бригадир почтальонов 7-го отделения связи Челябинского почтамта… [Изоматериал] : [плакат] / худож. А. Астрецов, фото Д. А. Луговьера. — : Профиздат, 1975. — 1 л.
 Корнюхина Александра Александровна/ Лица Зауралья
 Герой Соцтруда — гордость и слава Отчизны
 Город чествует героев

Персоналии:Почта России
Депутаты Челябинского городского совета